De Haven ist der Familienname folgender Personen:

 Edwin De Haven (1816–1865), US-amerikanischer Polarforscher und Seefahrer
 John J. De Haven (1845–1913), US-amerikanischer Jurist und Politiker

Ortsname:
 De Haven (Virginia), Vereinigte Staaten

De Haven ist der Name folgender Schiffe der United States Navy:
 USS De Haven (DD-469), Zerstörer der Fletcher-Klasse
 USS De Haven (DD-727), Zerstörer der Allen-M.-Sumner-Klasse

Siehe auch:
 DeHaven
 Haven